Сте́йси Лоре́тта Дэш (; род. 20 января 1967, Бронкс, Нью-Йорк, США) — американская , писательница и фотомодель.

Ранние годы 
Стейси Лоретта Дэш родилась 20 января 1967 года в Бронксе (штат Нью-Йорк, США) в семье бизнесвумен Линды Дэш. У Стейси есть брат — актёр Дэрьен Дэш.

Карьера 
Стейси дебютировала в кино в 1982 году, сыграв роль Дениз Грей в фильме «Феррелл для народа». Всего Дэш сыграла более чем 40 фильмах и телесериалах.

Личная жизнь 
С 1984 по 1992 год Дэш встречалась с музыкантом . У бывшей пары есть сын — Остин Уильямс (род. 29 октября 1991).

С 1999 по 2005 год Дэш была замужем за бизнесменом Брайаном Ловеллом. У бывших супругов есть дочь — Лола Ловелл (род. 10 мая 2003).

С 2005 по 2006 год Дэш была замужем за генеральным директором «Sports Logistics» Джеймсом Мейби.

С 2007 по 2011 год Дэш была замужем за актёром Эммануэлем Хверебом.

С 6 апреля 2018 года Дэш замужем за адвокатом Джеффри Марти, с которым она познакомилась за 10 дней до их свадьбы. 30 апреля 2020 года Дэш объявила об их расставании.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Дети-актёры США
Мемуаристы США
Киноактрисы США